Auw kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Auw, Aargau, ort och kommun i kantonen Aargau,

Tyskland 

 Auw bei Prüm – kommun i Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, 
 Auw an der Kyll – kommun i Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz,